Шантырь — фамилия.
 Шантырь, Антон Игоревич (род. 1974) — российский профессиональный трековый и шоссейный велогонщик.
 Шантырь, Григорий Михайлович (1923—1987) — советский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР (1981).
 Шантырь, Инга Александровна (род. 1934) — советская актриса театра и кино, журналистка, сценарист на ТВ, поэтесса.
 Шантырь, Станислав (1764—1847) — прелат, религиозный писатель, член Санкт-Петербургской духовной римско-католической коллегии.